Арусеи — кенийская фамилия. Известные носители:

 Арусеи, Мозес — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Арусеи, Пенина (род. 1979) — кенийская бегунья на длинные дистанции.
 Арусеи, Симон — кенийский бегун на длинные дистанции.